Нироп () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Ахасверус Самуэль ван Нироп (1813—1878) — нидерландский политик и общественный деятель.
 Фредерик Саломон ван Нироп (1844—1924) — его сын, нидерландский политик и общественный деятель.

См. также 
 Нюроп